Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Evgenij Korolëv che ha battuto in finale Raemon Sluiter 6-3, 7-68.

Teste di serie 

Assente
 Alexander Waske (semifinali)
 Peter Wessels (secondo turno)
 Dick Norman (primo turno)

 Lars Burgsmüller (quarti di finale)
 Igor' Kunicyn (quarti di finale)
 Raemon Sluiter (finale)
 Michal Tabara (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2005